1981 Голяма награда на Италия е 32-рото за Голямата награда на Италия и 13-и кръг от сезон 1981 във Формула 1, провежда се на 13 септември 1981 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Репортаж

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия